Zkratka SUT má více významů:

 Uralská fonetická abeceda – systém pro fonetický přepis uralských jazyků
 Svaz učitelů tance ČR – organizace sdružující taneční mistry v ČR

Zkratky